Цао (піньїнь Cao) — китайське кланове прізвище, історично пов'язане з князівством Цао на території провінції Шаньдун (Період Чуньцю).

 Цао Пі
 Цао Сюецінь
 Цао Цао
 Цао Жуй
 Цао Кунь
 Цао Чжи
 Цао Фан
 Цао Мао
 Цао Цзінхуа (Цао Лянья; 1897—1987) — китайський перекладач і письменник.

Китайські прізвища